Die Peter Godeffroy war ein Vollschiff, das 1851 in Stockholm gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 7. August 1851 sind für die Peter Godeffroy folgende Maße angegeben:
 Länge zwischen den Steven            = 155,10 Hamburger Fuß (44,36 m)
 Größte Breite                        =  36,90 Hamburger Fuß (10,55 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  22,10 Hamburger Fuß (6,32 m)
 Tragfähigkeit                        =  352 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Das Schiff wurde 1851 von Weilbach in Stockholm gebaut und von dem  Hamburger Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy übernommen. Die Peter Godeffroy wurde nach einem Mitglied der Familie Godeffroy benannt. Das Schiff brachte Auswanderer von Hamburg nach Australien. Am 4. April 1857 wurde es an die Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hamburg) verkauft und fuhr danach unter dem Namen Weser.

Kapitäne 
 H. E. Decker
 S. Johansen

Fahrten 
Die Peter Godeffroy fuhr hauptsächlich nach Australien und Südamerika.

Schiffe gleichen Namens 
Als Peter Godeffroy fuhren noch weitere Schiffe für Joh. Ces. Godeffroy & Sohn: Eine Bark ab Stapellauf 1857 und eine Bark ab Stapellauf 1868.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Vollschiff
Frachtsegler
Schifffahrt (Hamburg)
Godeffroy (Familie)